Paine Wingate (1739-1838), pasteur et homme politique américain
James Lawton Wingate (1846-1924), peintre écossais
Orde Charles Wingate (1903-1944), général de l'armée britannique
David Balcombe Wingate (1935-), ornithologue, naturaliste et protecteur de la nature britannique
Anne Wingate (1943-), écrivaine américaine, auteure de roman policier

Toponymie 

  en Angleterre.
 Wingate, ville américaine située dans le comté d'Union dans l'État de Caroline du Nord
 Wingate, un quartier de New York, aux États-Unis
 Wingate est une banlieue non officielle de la ville de Lower Hutt en Nouvelle-Zélande
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais